

Persone 
Giuseppe Orlando – scultore italiano del XVIII secolo
Giuseppe Orlando (1855-1926) – ingegnere navale e Cavaliere del Lavoro italiano
Giuseppe Orlando (1915-1986) – economista italiano
Giuseppe Orlando – ex calciatore italiano
Giuseppe Orlando (1891-?) – consigliere della Camera dei Fasci e delle Corporazioni
Giuseppe Orlando (1918-1992) – politico italiano, deputato della VII legislatura della Repubblica italiana
Giuseppe Orlando – musicista e produttore discografico italiano

Altro 
Giuseppe Orlando – nave soccorso della Regia Marina italiana